Војска се може односити на:
 Војска, оружане снаге једне државе или једног савеза
 Војска (Свилајнац), место у Србији
 Војска (тврђава), тврђава код Јагодине